Rabutin ist der Familienname folgender Personen:

 Amadeus de Bussy-Rabutin († 1727), kaiserlicher General und Gesandter
 Jean-Louis de Bussy-Rabutin (Johann Ludwig von Rabutin-Bussy; 1642–1717), französischer Offizier in kaiserlichen Diensten
 Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné (1626–1696), Marquise de Sévigné
 Michel-Celse-Roger de Bussy-Rabutin (1669–1736), französischer römisch-katholischer Bischof, Kommendatarabt und Mitglied der Académie française
 Roger de Bussy-Rabutin (1618–1693), französischer General und Schriftsteller